Мадоя́н () — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Мадоян, Аршак Геворгович (род. 1938) — армянский литературовед, переводчик и публицист, преподаватель.
 Мадоян, Гукас Карапетович (1906—1975) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мадоян, Сусанна Гукасовна (24 июня 1925) — создательница первого полупроводникового триода (транзистора) в СССР.